Bosch Rexroth kan syfta på:

 Bosch Rexroth AB – ett svenskt företag i Mellansel, tidigare Hägglunds Drives
  Bosch Rexroth AG – ett tyskt företag